CFZ peut désigner :
 Chess Federation of Zambia (en français, Fédération d'échecs de Zambie), l'organisme de promotion de la pratique des échecs en Zambie ;
 , une organisation dédiée à la cryptozoologie et aux disciplines connexes.